Институт программных систем имени Айламазяна (ИПС РАН) — научный институт Российской академии наук, специализирующийся на изучении теоретических и практических проблем информационных систем управления, аппаратного и программного обеспечения вычислительных комплексов, компьютерных сетей и информационных систем, интеллектуальных методов обработки информации, математического моделирования сложных систем.

Создан в апреле 1984 года, первый директор — Альфред Айламазян. Размещён в специально выстроенном для института здании по адресу: Ярославская область, Переславский район, село Веськово, улица Петра Первого, дом 4 «а».

Ежегодно организует Национальный суперкомпьютерный форум.

Базовым учебным заведением института являлся Университет города Переславля имени Айламазяна, открытый в 1992 году и просуществовавший до 2017 года. Базовым детским учебным центром является Международный детский компьютерный центр имени Айламазяна — Ассоциированная школа ЮНЕСКО, открытый в 1986 году.

В структуре организации пять исследовательских центров (мультипроцессорных систем, искусственного интеллекта, медицинской информатики, процессов управления, системного анализа), а также аспирантура и учебно-научный центр.

Примечания

Ссылки 
 Институт программных систем имени А. К. Айламазяна РАН 
 Международный Детский Компьютерный Центр имени А. К. Айламазяна РАН Ассоциированная Школа ЮНЕСКО — МДКЦ 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН)

Институты РАН
Институты АН СССР
Научные институты, основанные в 1984 году
Переславский район
 
Научные организации в области информатики